La Corbière ist der Name folgender geographischer Orte:

 La Corbière, Gemeinde im Département Haute-Saône, Frankreich
 La Corbière, Ort in der Gemeinde Saint-André-de-Boëge, Département Haute-Savoie, Frankreich
 La Corbière, Ort in der Gemeinde Saint-Bresson (Haute-Saône), Département Haute-Saône, Frankreich
 La Corbière, Ort in der Gemeinde Estavayer-le-Lac, Kanton Freiburg, Schweiz
 La Corbière, Landschaft auf der Kanalinsel Jersey, siehe Leuchtturm von La Corbière

Siehe auch:
 Corbière
 Corbières